Металлов — фамилия; имеет женскую форму Металлова.
 Металлов, Василий Михайлович (1862—1926) — протоиерей, музыковед-историк и музыкальный палеограф.
 Металлов, Яков Михайлович (1900—1976) — советский литературовед, филолог, специалист по немецкой литературе.